А́ндрич (, ) — южнославянская фамилия. Известные носители:
 Андрич, Адольф (1942—1972) — хорватский радикальный националист и террорист
 Андрич, Александр (1816—1876) — сербский писатель и издатель.
 Андрич, Драгослав (в монашестве Савва; 1939—1993) — епископ Сербской православной церкви, епископ Браничевский.
 Андрич, Иво (1892—1975) — югославский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе.
 Андрич, Комнен (род. 1995) — сербский футболист
 Андрич, Радомир (род. 1944) — сербский писатель, председатель Союза писателей Сербии.
 Андрич, Срджян (род. 1980) — хорватский футболист.
 Андрич, Тадия (1919—1941) — поднаредник (младший сержант) Югославской королевской армии, партизан Народно-освободительной войны Югославии и Народный герой Югославии.
 Андрич, Уилл (род. 1969) — российский менеджер и инвестиционный банкир.